London County Council, ens administratiu de govern local de Londres, antecessor del Greater London Council
 Centre de Control de Llançaments (del seu nom en anglès Launch Control Center), instal·lacions de control de llançaments del Centre espacial John F. Kennedy de la NASA
 Classificació de la Biblioteca del Congrés (del seu nom en anglès Library of Congress Classification), sistema de classificació desenvolupat per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units
 Llicència Creative Commons, llicència sobre la creació que segueix els principis de Creative Commons
 Compilador C local (del seu nom en anglès Local C Compiler), compilador de llenguatge C
 Leaded Chip Carrier, un dels tipus d'encapsulat dels circuits integrats
 Cost del cicle de vida (del seu nom en anglès Life Cycle Cost), cost total d'un producte des del seu projecte fins al seu reciclatge